«Земля моего детства» (1986) — советский художественный фильм.

Сюжет 
Более двадцати лет назад деревню Лужное объявили «неперспективной» и распахали пойменные луга. Но нашлись люди, которые захотели возродить плодородные земли и заброшенную деревню…

В ролях 
 Елена Попова — Таня Корнеева, мелиоратор
 Дмитрий Матвеев — Игорь Васильевич, новый председатель колхоза Иван Лапиков — Николай Тихонович Александр Головков — Павел Сергей Пинегин — Митька Казаков, тракторист Татьяна Агафонова — Шура, жена Павла Юрий Назаров — Пётр, сын Федосьи, отец Тани Любовь Соколова — Федосья, она же баба Феня Артур Нищёнкин — Сан Саныч Анатолий Соловьёв — Егор Иванович Журавлёв Михаил Семаков — Геннадий Павлович Востриков, заместитель председателя Лариса Лужина — Антонина Сергеевна Владислав Толдыков — Славка, шофёр Николай Погодин — Николай Захарович, дядя Коля Александра Назарова — Лизавета, жена Петра, мать Тани Сергей Юртайкин — участковый Николай Волков — Семён Прокофьевич, дядя Сеня Галина Калашникова — Оля, доярка Ирина Токарчук — Настя, она же Анастасия Дмитриевна, доярка Дорин Молодожан — эпизод Александр Сафронов — эпизод Женя Пивоваров — эпизод Валентина Березуцкая — соседка бабы Фени Галина Самохина — эпизод Манефа Соболевская — соседка бабы Фени Клавдия Хабарова — соседка бабы Фени Маша Чекмарёва — Таня в детстве''
 Альбина Молодожан — эпизод

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Лариса Ягункова
 Режиссёр-постановщик: Анатолий Ниточкин
 Оператор: Феликс Кефчиян
 Художник-постановщик: Иван Тартынский
 Композитор: Эдуард Артемьев
 Звукооператор: Виктор Русаков
 Режиссёр: Н. Павлов
 Оператор: И. Сафронов
 Художник по костюмам: С.Инокова
 Ассистенты:
 режиссёра: О. Предыбайлова, Н. Лобанова
 оператора: С. Карасев
 Комбирированные съёмки: В. Крылова
 Грим:
 В. Николаева
 А. Леоненко
 Монтаж: Г. Шмованова
 Музыкальный редактор: Л. Черницкая
 Редактор: А. Шершова
 Консультанты:
 Г. Стученков
 В. Феклистов
 Административная группа:
 С. Шарафетдинова
 А. Тюпич
 Дирижёр оркестра: В. Кожухарь
 Директор фильма: Владимир Предыбайлов

Места съёмок 
Фильм снимали в районе деревни Дюдиково Весьегонского района Тверской области.

Ссылки 
 

Фильмы с музыкой Эдуарда Артемьева
Телефильмы СССР по алфавиту
Телефильмы СССР 1986 года
Фильмы ТО «Экран»
Телефильмы-драмы СССР
Телефильмы на русском языке